Arrest Arnoud Gerritse, een uitspraak van het Europese Hof van Justitie
Frank Gerritse, een Nederlands roeier die brons behaalde op het WK in 1990
Gerrit Gerritse, een Nederlands voormalig kamerlid
Jan-Henk Gerritse, een personage uit de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden
Ronald Gerritse, een Nederlands topambtenaar
Trix Gerritse, een personage uit de soapserie Goede Tijden Slechte Tijden